Mevaseret Sion (en hebreo: מבשרת ציון, «Mensajera de Sion») es un concejo local israelí situado a seis kilómetros al oeste de Jerusalén, en la Autopista 1, la principal vía de conexión entre Jerusalén y Tel Aviv.

El municipio y su nombre son una combinación de Mevaseret Yerushalaim y Maoz Sion. Maoz Sion, fundada en 1951 por inmigrantes de Irak, Kurdistán, Irán y norte de África, y Mevaseret Jerusalén, fundada en 1956 por inmigrantes norteafricanos. El nombre resultante de la unión es Mevaseret Sion, que significa «la mensajera de Sion», y se tomó de la Biblia. El centro del municipio unificado es de nueva construcción, por lo que no perteneció a ninguno de los dos municipios originales.

Mevaseret Sion es también el lugar donde se ubican las embajadas de Bolivia y Paraguay.

La montaña del Castillo (Al-Qastal) próxima a Maoz Sion y sus alrededores fueron escenario de una de las grandes batallas de la Guerra árabe-israelí de 1948.

Ciudades hermanadas 
 White Plains, EE. UU. (2004)

Referencias

Enlaces externos 
 Página web del municipio (en hebreo)

Localidades de Israel